W12 steht für:
 W12, zwölfseitiger Spielwürfel, siehe Spielwürfel #Die Standard-Würfel
 W12-Motor, siehe W-Motor#W12-Motor

W-12 steht für:
 Mil Mi-12, sowjetischer Hubschrauber

W.12 steht für:
 Hansa-Brandenburg W.12, deutsches Militärflugzeug